Ташлыков — фамилия; имеет женскую форму Ташлыкова.

Известные носители 
 Ташлыков, Геннадий Николаевич (1936—1998) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Ташлыков, Игорь Серафимович (1946—2016) — советский и белорусский физик, доктор наук, профессор. См. также 
  — ряд топонимов.
  — название нескольких населённых пунктов.